Rudeanu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Alexei Rudeanu (1939–2013), scriitor român
Ion Rudeanu, spadasin român

Nume de familie românești